El término Lozoya tiene varios usos:

Geografía
Río Lozoya, curso de agua de la península ibérica, afluente del Jarama, en España.
Lozoya (Madrid), municipio y localidad española.

Biología
'Carduncellus monspelliensium, especie de planta, uno de sus nombres comunes sería el de «lozoya».

Personas
Lozoya es también un apellido español, que puede hacer referencia a:
Emilio Lozoya Austin, economista y político mexicano.
Emilio Lozoya Thalmann, economista y político mexicano, padre del anterior.
Jesús Lozoya Solís, médico militar mexicano.
Jorge Alberto Lozoya Legorreta, internacionalista y diplomático mexicano.
Xavier Lozoya Legorreta, médico y científico mexicano.